Kim Dong-won est un acteur sud-coréen.
 Kim Dong-won est un réalisateur sud-coréen.